LA1 bzw. LA 1 steht für:
 RSI LA 1, erstes öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm der italienischen Schweiz
 Louisiana Highway 1, Staatsstraße in Louisiana

La1 bzw. La 1 steht für:
 La 1, Fernsehsender der spanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Televisión Española
 Lactobacillus johnsonii La1 (= Lactobacillus LC1), siehe Probiotikum